PERIFÈRIA. Cristianisme, Posmodernitat, Globalizació és una revista de reflexió d'àmbit mundial al voltant del cristianisme i sobre els temes crucials del nostre temps en el context de la globalització i la postmodernitat. Publicada sota l'ègida de l'associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga es va fundar l'any 2014 a Catalunya i té una periodicitat anual. Es desenvolupa un tema monogràfic que és tractat des de diferents punts de vista i perspectives. Dirigida per Jordi Corominas Escudé i Joan Albert Vicens Folgueira s'adreça als cristians de totes les esglésies i confessions i també als que no professen cap religió però s'interessen pel cristianisme i volen dialogar amb ell. Es publica en català i castellà encara que també s'hi poden trobar articles en anglès i francès. S'edita tant en format electrònic com en paper per Bubok Publishing que també la distribueix.  

Segons els seus promotors l'objectiu de la revista  és crear un espai de debat crític i lliure que permeti donar a conèixer i tenir en compte els punts de vista i els interessos de les perifèries humanes culturals, econòmiques, geogràfiques, psicològiques i existencials.

Enllaços externs 
 Web de Perifèria
 RACÓ (Revistes catalanes amb accés obert)
 BUBOK

Revistes de Catalunya en castellà
Revistes de Catalunya en català